Pleuroplaconema är ett släkte av svampar. Pleuroplaconema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleuroplaconema